Приирты́шье — многозначный термин.
 Прииртышье — территория, примыкающая к среднему и нижнему течению Иртыша. Области, входящие в Прииртышье: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Омская, Тюменская.
 Прииртышье — село в Таврическом районе Омской области.
 Прииртышье — база отдыха.

Иртыш